«Реа́льная газе́та "И́жица"» () — луганський обласний суспільно-політичний тижневик. Розповсюджується на всій території Луганської області. Виходить щосереди. Реєстраційне свідоцтво ЛГ № 853 від 10 січня 2006 року.

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20090122192251/http://dzmi.informjust.ua/

Газети Луганської області
Газети Луганська
Українськомовні газети